Söderberg & Haak kan avse: 

Söderberg & Haak AB, stålgrossistföretag verksamt 1866 - 1976
Söderberg & Haak Maskin AB i Staffanstorp, grundat 1977